Schweiß (mask.) bezeichnet

 ein Sekret, siehe Schweiß
 das Blut eines verletzten Tieres in der Jägersprache, siehe Schweiß (Jagd)
 Kondenswasser an den Außenwänden von Stahlschiffen, das sich dort durch Temperaturunterschiede bildet, siehe Schweißlatte
 das Feuchtwerden von Oberflächen durch Kondenswasser
 umgangssprachliche Bezeichnung für eine Schweißung

Schweiß oder Schweiss ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Schweiss (1924–2011), deutscher Gebrauchsgrafiker und Typograf
 Willi Schweiß (* 1919), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: